A6, A 6  eller A-6 kan syfta på:

 A6 – ett pappersformat, se ISO 216
 Audi A6 – bilmodell
 A6 center – köpcentrum i Jönköping som efter oktober 2017 heter Asecs
 A6 – svenskt ånglok, se H3/A6/A7
 A 6 – ett tidigare svenskt artilleriförband, se Smålands artilleriregemente
 Grumman A-6 Intruder, ett amerikanskt attackflygplan (1960)

Motorvägar
 A6 (motorväg, Cypern)
 A6 (motorväg, Frankrike)
 A6 (motorväg, Grekland)
 A6 (motorväg, Italien)
 A6 (motorväg, Kroatien)
 A6 (motorväg, Luxemburg)
 A6 (motorväg, Nederländerna)
 A6 (motorväg, Polen)
 A6 (motorväg, Schweiz)
 A6 (motorväg, Spanien)
 A6 (motorväg, Tyskland)